Brosix (anteriormente conocido como Mensajero Instantáneo Corporativo de Brosix) es un mensajero instantáneo diseñado para ayudar a los usuarios a comunicarse los unos con otros. Utiliza codificación AES de 256 bits para poder codificar mensajes, garantizando su seguridad. Existen dos versiones disponibles de este producto: Brosix Personal es un programa gratuito para uso personal, mientras que Brosix para Negocios se enfoca en negocios y empresas, permitiéndoles construir sus propias redes privadas de mensajería.

Entre las funciones de Brosix se destacan chat de texto, voz y video, creación y transmisión instantánea de fotografías de pantalla, traslado de archivos, pantalla virtual y compartir escritorio.

Brosix participó en los Premios para Mejor Cliente de MI 2009 y Mejor Cliente de MI 2010, organizado por About.com. En el 2009, Brosix ganó el premio de "Mejor Función de MI" para Pantalla Virtual de Brosix y "Desarrolladores del Año". Brosix ganó el segundo lugar en "Mejor Cliente Perfeccionado en MI 2009" y está entre los tres mejores en la categoría de "Mejor Cliente de MI 2009" y "Mejor Cliente de MI para Terceros de 2009." En el 2010, Brosix obtuvo el premio por "Mejor Función de MI" para Pantalla Virtual de Brosix.

Referencias

Enlaces externos 
  Sitio web oficial en español
 Sitio web oficial en inglés

Clientes de mensajería instantánea
Freeware
Linux
Mac OS
Mensajería instantánea